CIG est un sigle composé des trois lettres C, I et G qui peut faire référence à :
 câble à isolation gazeuse, un conducteur électrique utilisé pour le transport d'électricité ;
 courant induit géomagnétiquement, un courant engendré par la météorologie de l'espace qui affecte les conducteurs électriques de grandes longueurs ;
 Conférence intergouvernementale ;
 Career Integration Grants, un sous-ensemble des  European research grants ;
 Centre islamique de Genève ;
 Centre Interlines des Guyards ;
 , une conférence annuelle sur l'intelligence artificielle des jeux informatiques ;
 Centre interdépartemental de gestion, un établissement public administratif ayant pour mission la gestion des agents territoriaux ;
 Computational Infrastructure for Geodynamics, une organisation de la National Science Foundation qui développe et promeut des logiciels open source de calculs géophysiques ;
 Centre d'iconographie genevoise, un centre attaché à la Bibliothèque de Genève et qui s'occupe des images sur Genève ;
 Cloud Imperium Games, la société américaine de développement des jeux vidéo Star Citizen ;
 Corpus Inscriptionum Graecarum, le premier nom des actuels Inscriptiones Graecae, les recueils des inscriptions grecques.

CIG est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Craig-Moffat, dans le Colorado aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Caro Illicite Gang, Gang créé pour contrer la suprématie du MIG. ''